|-
| (72001) 2000 WX188||||18 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72002) 2000 WP191||||19 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72003) 2000 XP2||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72004) 2000 XS3||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72005) 2000 XV6||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72006) 2000 XJ7||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72007) 2000 XM7||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72008) 2000 XV7||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72009) 2000 XF8||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72010) 2000 XZ8||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72011) 2000 XL10||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 72012 Terute||||4 грудня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (72013) 2000 XN11||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72014) 2000 XD12||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72015) 2000 XC13||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72016) 2000 XF13||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72017) 2000 XK13||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72018) 2000 XN13||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72019) 2000 XV14||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72020) 2000 XH15||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 72021 Лісунджі (Yisunji)||||4 грудня 2000||Обсерваторія Богюнсан||І.-Б. Джеон, Б.-К. Лі
|-
| (72022) 2000 XE22||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72023) 2000 XE27||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72024) 2000 XY28||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72025) 2000 XE29||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72026) 2000 XO29||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72027) 2000 XX29||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72028) 2000 XH30||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72029) 2000 XY31||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72030) 2000 XK33||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72031) 2000 XO34||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72032) 2000 XF35||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72033) 2000 XQ35||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72034) 2000 XS35||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72035) 2000 XR38||||6 грудня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (72036) 2000 XM44||||9 грудня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 72037 Кастельдафелс (Castelldefels)||||10 грудня 2000||Бегас||Х. Мантека
|-
| (72038) 2000 XM48||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72039) 2000 XG49||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72040) 2000 XH50||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72041) 2000 XX53||||15 грудня 2000||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| 72042 Dequeiroz||||17 грудня 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (72043) 2000 YR2||||19 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72044) 2000 YH5||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72045) 2000 YJ6||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72046) 2000 YV6||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72047) 2000 YZ6||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72048) 2000 YC7||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72049) 2000 YH7||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72050) 2000 YM7||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72051) 2000 YS7||||21 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72052) 2000 YW7||||21 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72053) 2000 YX7||||21 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72054) 2000 YB8||||21 грудня 2000||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| (72055) 2000 YF8||||22 грудня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (72056) 2000 YT8||||19 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (72057) 2000 YS9||||23 грудня 2000||Штаркенбурзька обсерваторія||Штаркенбурзька обсерваторія
|-
| (72058) 2000 YC15||||21 грудня 2000||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| 72059 Хеоцзунь (Heojun)||||21 грудня 2000||Обсерваторія Богюнсан||І.-Б. Джеон, Б.-К. Лі
|-
| 72060 Hohhot||||23 грудня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (72061) 2000 YX16||||21 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72062) 2000 YR17||||24 грудня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак, Ульріка Баб'якова
|-
| (72063) 2000 YD18||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72064) 2000 YG19||||21 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (72065) 2000 YM20||||27 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (72066) 2000 YX21||||29 грудня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (72067) 2000 YX26||||25 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72068) 2000 YC29||||31 грудня 2000||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (72069) 2000 YD29||||31 грудня 2000||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (72070) 2000 YC33||||31 грудня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак, Ульріка Баб'якова
|-
| 72071 Gabor||||31 грудня 2000||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі, Ласло Кіш
|-
| (72072) 2000 YS34||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72073) 2000 YE35||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72074) 2000 YV35||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72075) 2000 YN36||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72076) 2000 YO37||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72077) 2000 YA38||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72078) 2000 YJ39||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72079) 2000 YR39||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72080) 2000 YY39||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72081) 2000 YZ39||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72082) 2000 YG40||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72083) 2000 YP40||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72084) 2000 YB41||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72085) 2000 YH41||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72086) 2000 YM41||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72087) 2000 YP41||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72088) 2000 YZ41||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72089) 2000 YP43||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72090) 2000 YL45||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72091) 2000 YY45||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72092) 2000 YD46||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72093) 2000 YL46||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72094) 2000 YM47||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72095) 2000 YY47||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72096) 2000 YA48||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72097) 2000 YL49||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72098) 2000 YY49||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72099) 2000 YQ50||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72100) 2000 YA51||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

72000